Боян Спиридонов Мирчев е български журналист, икономист и револционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Боян Мирчев е роден в 1900 година в големия западномакедонски град Битоля в семейството на учителя Спиридон (1866 - 1953) и Стефка Мирчеви. Брат е на писателя Петър Мирчев и на езиковеда Кирил Мирчев. След Междусъюзническата война в 1913 година семейство Мирчеви е принудено от сръбската власт да емигрира в България и се установява в София. Боян Мирчев завършва политически науки в Австрия и в Хайделберг, Германия.

В 1924 година Мирчев се връща в България и се включва в дейността на ВМРО. Поощряван лично от Иван Михайлов, Боян Мирчев събира, редактира спомени на 38 македонски революционни дейци. Част от тях са издадени заедно със събраните от Любомир Милетич в поредицата „Материали за историята на македонското освободително движение“, а част едва в 2003 година по повод 100 години от Илинденско-Преображенското въстание. Мирчев заедно с Кирил Дрангов и Иван Мотикаров участва в революционен съд, издал шест смъртни присъди.

От 1932 до 1943 година пише във вестник „Зора“ на Данаил Крапчев, където завежда икономическия и културния отдел, като обръща особено внимание на българо-германските отношения. Мирчев пише и в „Илюстрация Илинден“ и в органа на Македонските младежки дружества „Родина“. В началото на 1944 година Боян Мирчев започва да издава списание „Митнически преглед“, в което се разглеждат икономически проблеми.

След Деветосептемврийския преврат списание „Митнически преглед“ е спряно, а Мирчев е преследван от новата власт и е затворен заедно с Димитър Талев в поправителния лагер Бобов дол. Работи в Държавна агенция „Архиви“ и записва спомените на редица дейци на ВМОРО.

Боян Мирчев е баща на германиста и дипломат Богдан Мирчев.

Родословие

Бележки 

Български журналисти от Македония
Български революционери от Македония
Родени в Битоля
Дейци на ВМРО
Репресирани от комунистическия режим в България
Починали в София
Български икономисти
Михайловисти
Дейци на Илинденската организация
Български имигранти от Македония в София
Хора с архиви в Централния държавен архив
По произход от Прилеп